Гённерсдорф:

 Гённерсдорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вульканайфель.
 Гённерсдорф — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Арвайлер.